Трансфе́рт (, от  — переношу, перемещаю):

 переход населения какой-либо территории из одного гражданства в другое в связи с передачей территории, на которой оно проживает, одним государством другому. Например, взаимный обмен греческих подданных Турции на мусульманских подданных Греции (за некоторыми исключениями) по одному из итоговых документов, подписанных в ходе Лозаннской конференции 1922—1923 гг.;
 перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую;
 перевод нормы из одного закона (кодекса) в другой в процессе систематизации и кодификации законодательства;
 передача одним лицом другому лицу права владения именными ценными бумагами. Изменение прав собственности на бумаги оформляется изменением записей в реестре;
 операция, при которой институциональная единица, предоставляющая товар, услугу или актив (финансовый или нефинансовый) другой единице, не получает взамен никаких возмещений (в виде товара, услуги или актива);
 социальные выплаты. Финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня нижестоящему (межбюджетный трансферт). Например, финансовая помощь федерального бюджета региональному бюджету, или регионального — местному;
 процесс внутреннего ценообразования в организации. Например, в банках доходы от кредитов перераспределяются так, чтобы обеспечить прибыль как подразделению выдавшему кредит, так и подразделениям привлёкшим фондирующие этот кредит депозиты.

См. также 
 Трансфер

Примечания 

Экономические термины
Миграционное право